Trachyrhamphus är ett släkte av fiskar. Trachyrhamphus ingår i familjen kantnålsfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kantnålsfiskar
Trachyrhamphus